Нижняя Дубровка (также Сибирь) — русская деревня в Селижаровском районе Тверской области. В составе Дмитровского сельского поселения, до 2013 года входила в состав Максимковского сельского поселения.

Входит в число населённых пунктов района, хотя в ней нет ни жителей, ни домов. Но юридически деревня продолжает жить, и, можно, купив участок, строить дом и требовать от власти обеспечения населённого пункта инфраструктурой, хотя бы электричеством.

Находится на стыке трех районов (Селижаровского, Нелидовского и Оленинского), в 44 километрах к югу от районного центра Селижарово, до центра поселения деревни Максимково — 19 км по прямой.

Располагалась на обоих берегах реки Тудовка, был? деревянный мост через реку.

Если на реке Тудовка будет построена Центральная ГАЭС, место, где располагалась деревня, скорее всего будет затоплено.

История 
По реке Тудовке (Молодой Туд) в этом месте проходила граница между Тверской и Смоленской губерниями, основная часть деревни всегда располагалась на левом (Тверском) берегу.
Рядом, чуть выше по реке, была деревня Верхняя Дубровка (второе название — Тереховка). Обе деревни относились к Спасскому приходу (погост Спас-Перебор) Ржевского уезда.

По данным 1859 года деревня Нижняя Дубровка (Сибирь) при реке Молодом Туду имела 8 дворов и 80 жителей. Она входила в состав имения, приписанного к странноприимному дому графа Шереметьева в Москве (то есть дом содержался на доходы от этого имения).

Во второй половине XIX — начале XX века деревня относилась к Пыжевской волости Ржевского уезда Тверской губернии и чаще именовалась как Сибирь.

В 1940-е годы деревня Сибирь (16 дворов), центр Ново-Сибирского сельсовета Молодотудского района Калининской области.

Во время Великой Отечественной войны оккупирована в октябре 1941 года, освобождена в январе 1942 года. До марта 1943 оставалась прифронтовой, бои Ржевской битвы проходили в 8-10 км южнее. На войне погибли 7 жителей деревни.

Примечания 

Населённые пункты Селижаровского района